Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2000 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 2000, tenus à Sydney, en Australie, du 18 au .

Tableau des médailles

Lien externe 
Tableau des médailles sur le site du Mouvement Paralympique.

Jeux paralympiques d'été de 2000
2000